Hôtel-Dieu – nome dato in Francia fin dal VII secolo a strutture assistenziali situate in genere nei pressi delle cattedrali
 Hôtel-Dieu – edificio storico di Beaune
 Hôtel-Dieu – ospedale storico di Parigi
 Hôtel-Dieu – ospedale storico di Marsiglia, oggi hotel a 5 stelle
 Hôtel-Dieu – ospedale storico di Carpentras